Смоленск-Южный (аэропорт)
 Смоленск-Северный (аэропорт)